Это список губернаторов Вайоминга, начиная с Территориального Вайоминга. Территория Вайоминг была основана в 1868 году, а 10 июля 1890 года была принята в союз.

Список губернаторов

Губернаторы территории Вайоминг

Губернаторы Вайоминга 
Из общего числа губернаторов штата Вайоминга, 20 из них состояли в Республиканской партии, 13 — в Демократической, 1 — в Прогрессивной партии.

Примечания 

 
Вайоминг
Губернаторы